Донни Стил () — американский музыкант. Более известен, как первый гитарист Slipknot. Он играл в группе с 1995 по 1996 год на соло-гитаре, и вернулся в группу в 2011 году в качестве басиста. Его партии гитары можно услышать на демозаписи группы Mate.Feed.Kill.Repeat.. Во время сведения этой пластинки Донни решил покинуть группу по религиозным причинам. До Slipknot Стил играл в группе Body Pit.

В настоящее время Донни играет на соло-гитаре в группе Killpact.

После смерти басиста Slipknot Пола Грея, участники группы пригласили Донни, как человека знакомого с Полом с 90х годов, заменить его на концертах на фестивале Columbiahalle летом 2011 года. Донни согласился, отыграв выступления за сценой. Сейчас стало известно, что группа больше не работает с ним.

В настоящее время играет на гитаре, занят сольным проектом.

В составе Slipknot:

 1996 - Mate.Feed.Kill.Repeat.

Примечания 

Музыканты Slipknot